Снегуровка — топоним:

Россия 
 Снегуровка — село в Черниговском районе Приморского края.
 Снегуровка — река в Приморском крае, приток Илистой.

Украина 
 Снегуровка — село в Токмакском районе Запорожской области.
 Снегуровка — село в Лановецком районе Тернопольской области.
 Снегуровка — посёлок в Золотоношском районе Черкасской области.

См. также 
 Снегиревка
 Снигирёвка